Blue Ghost (engl. für „Blaues Gespenst“) bezeichnet

 den Flugzeugträger USS Hornet (CV-12)
 ein Mondlandegerät, siehe Firefly Aerospace #Mondlander